

Geografia do Egito
 Cairo — capital do país
 Cairo (província)
 Região Metropolitana do Cairo

Geografia dos Estados Unidos
 Cairo (Geórgia) — cidade
 Cairo (Illinois) — cidade
 Cairo (Missouri) — vila
 Cairo (Nebraska) — vila
 Cairo (Ohio) — vila
 Cairo (Virgínia Ocidental) — cidade

Geografia de Itália
 Monte Cairo - montanha no Lácio
 Cairo Montenotte — comuna da Ligúria
 Pieve del Cairo — comuna da Lombardia

Outros usos
 Cairo (gráficos) — biblioteca de software de gráficos 2D constituída de código livre
 Cairo (sistema operacional) — nome de código de um projeto de desenvolvimento de um sistema operativo da Microsoft de alguma forma antecessor do Windows NT 4
 Cairo (tipografia) — família de fontes tipográficas
 Cairo (álbum) — álbum da banda de rock portuguesa Táxi
 Cairo (filme) — filme estadunidense de 1942 com Jeanette MacDonald e Robert Young
 Cairo Lima — ex-futebolista brasileiro

Desambiguações de topônimos